Милов — термин, имеющий несколько значений.

Фамилия 
 
 
 Вениамин (Милов) (1887—1955) — епископ Русской православной церкви.
 Милов, Владимир Станиславович (род. 1972) — российский политик.
 Милов, Кирил (род. 1997) — болгарский борец греко-римского стиля.
 Милов, Леонид Васильевич (1929—2007) — советский и российский историк, академик РАН.
 Милов, Павел Алексеевич (1908—1994) — Герой Советского Союза.

Населённые пункты 
 Милов — посёлок в Германии (земля Мекленбург-Передняя Померания).

Псевдоним 
Milow — бельгийский певец и автор песен.